Die Abkürzung EMEA steht für:
 European Medicines Agency, dt. Europäische Arzneimittel-Agentur (seit 2010 mit EMA abgekürzt)
 Europe, Middle-East & Africa, dt. Europa, Naher Osten und Afrika, siehe EMEA (Wirtschaftsraum)

Siehe auch:
 EEMEA, EMEIA

EMEA